Süßenbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Süßenbach (Gemeinde Kirchberg am Walde), Ortschaft und Katastralgemeinde von Markt Kirchberg am Walde im Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Süßenbach (Gemeinde Raabs), Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Raabs an der Thaya im Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Süßenbach, Zinken im Ortsteil Schollach des Luftkurortes Eisenbach (Hochschwarzwald) im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Süßenbach, Ortsteil der Gemeinde Weißenborn/Erzgeb. im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

von Gewässern:
 Süßenbach (Bickenalb), linker Zufluss der Bickenalb an der Bickenaschbachermühle, kreisfreie Stadt Zweibrücken, Rheinland-Pfalz entlang der Landesgrenze zu Altheim, Stadt Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Süßenbach (Leitenbach), rechter Zufluss des Leitenbachs (zur Aschach) bei Hueb bei Lindbruck, Marktgemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Süßenbach (Schollach), linker Zufluss der Schollach im Zinken Hinterschollach, Gemeinde Eisenbach (Hochschwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Süßenbach (Stunzach), rechter Zufluss der Stunzach bei der Heiligenmühle, Gemeinde Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Süßbach
 Süssenbach